Vlahović oder Vlahovic ist der Familienname folgender Personen:

 Dušan Vlahović (* 2000), serbischer Fußballspieler
 Helga Vlahović (1945–2012), österreichisch-kroatische Moderatorin, Journalistin und Fernsehproduzentin
 Igor Vlahović (* 1965), kroatischer Geologe
 Milana Vlahovic (* 1997), deutsch-serbische Handballspielerin
 Miodrag Vlahović (* 1961), montenegrinischer Politiker
 Nedeljko Vlahović (* 1984), montenegrinischer Fußballspieler
 Nikola Vlahovic (* 1999), deutscher Handballspieler
 Sanja Vlahović (* 1973), montenegrinische Politikerin
 Željko Vlahović (* 1973), kroatischer Pianist